Арзулум Зиявдинович Ильясов (1953—2005) — полковник МВД РФ, Герой Российской Федерации (2005).

Биография 
Арзулум Ильясов родился в селе Гуни Казбековского района Дагестана. Окончил среднюю школу и педагогическое училище. В 1971—1973 годах служил в Советской Армии. Демобилизовавшись, окончил Дагестанский государственный педагогический университет, работал водителем, учителем, заместителем директора средней школы. Позднее заведовал отделом Хасавюртовского райкома комсомола. Окончил юридический факультет Дагестанского государственного университета.

В 1983 году Ильясов пошёл на службу в органы Министерства внутренних дел СССР. Прошёл путь от рядового милиционера до командира роты полка патрульно-постовой службы. С марта 1993 года Ильясов служил в Специальном отряде быстрого реагирования, с 1995 года был его командиром (впоследствии отряд преобразован в Специальный отряд милиции особого назначения Республики Дагестан).

Ильясов и его отряд принимали участие во многих специальных операциях по ликвидации и задержанию бандитских формирований на Северном Кавказе. Так, он участвовал в захвате террористов, захвативших автобус с заложниками в Минеральных Водах, освобождал захваченных в заложники заключёнными сотрудников Махачкалинского следственного изолятора № 1, пассажиров рейсового автобуса Махачкала-Пятигорск. Кроме того, СОБР во главе с Ильясовым участвовал в боях за село Первомайское в январе 1996 года, отразив попытку чеченской банды прорваться на подмогу отряду Салмана Радуева. Когда началась Вторая чеченская война, СОБР Ильясова участвовал в боях со вторгшимися на территорию Дагестана сепаратистами, участвовал в освобождении села Карамахи.

15 января 2005 года во время специальной операции по обезвреживанию террористической группировки в Каспийске Ильясов с двумя бойцами погиб. Похоронен в .

Указом Президента Российской Федерации № 394 от 4 апреля 2005 года за «мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания» полковник милиции Арзулум Ильясов посмертно был удостоен высокого звания Героя Российской Федерации. Также был награждён двумя орденами Мужества и рядом медалей.

Примечания

Литература 
 Ильясов З. Энциклопедия дагестанской жизни: Дагестан: цифры и факты. – Изд. 3-е, доп. – Махачкала, 2010 – С. 398.
 Дагестанцы: Герои России. Герои Советского Союза. Герои Социалистического Труда / Авт-сост. З. З. Ильясов. – Махачкала, 2008 – С. 26-28.
 Арипов Г. Г. Вечная слава павшим героям. – Махачкала, 2009 – С. 52-69.

Ссылки 
 

Участники Второй чеченской войны (МВД)
Погибшие в боях Второй чеченской войны
Похороненные в Казбековском районе
Выпускники Дагестанского педагогического университета
Выпускники юридического факультета Дагестанского государственного университета